Isao Sato (calciatore) – calciatore giapponese
Isao Sato – attore nippo-americano
Isao Satō – astronomo giapponese (1963 – )